Шесто првенство СССР у шаху одржано је 2. септембра до 20. септембра 1929. у Одеси. На овом првенству се први пут играло у две групама. Двојица првопласираних у обе група, сачинили су финалну групу у којој се играло по двокружном систему.

Прва полуфинална група

Друга полуфинална група

Финална група 

¹) Према званичној верзији догађаја, до одустајања је дошло јер је Петру Исмајлову истекао отпуст за учешће на такмичењима и да је због тога морао да се врати на студије у Томск. Међутим данашњи шаховски експерти сматрају да је разлог био тај што неко није желео да допусти учешће непознатог момка на елитном такмичењу.

Спољашње везе 
 6. првенство СССР у шаху Одесаа 1929.
 ¹)

Првенства СССР у шаху
Шах у 1929.